Дим Дескати расположен на юго-востоке нома Гревена. Центр — поселок Дескати. Дим граничит с номами Козани, Лариса и Трикала. Население около 5000 жителей. Площадь — 270 кв.км.

Дим Дескати включает 5 муниципальных районов:
 Дескати
 Дасохорио
 Палиурья
 Панайиа
 Параскеви

Димы Греции
Гревена